Абату́ров — російське прізвище. Походить від російського слова абатур (або обатур), яке в багатьох російських говорах означає вперту, норовливу людину.

Відомі носії:
 Абатуров Валерій Вікторович (1957) — російський військовий історик.
 Абатуров Костянтин Іванович (1911) — російський письменник.
 Абатуров Олександр Євгенович (1956, Ленінград) — український лікар-педіатр, доктор медичних наук (1996), професор (1999).

Посилання 

 Словник російських прізвищ. Абатуров  

Російські прізвища